Häggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häggsjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (3,8 ha)
Häggsjön (Upphärads socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun och Trollhättans kommun,  (13,8 ha)
Häggsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (10,3 ha)
Häggsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (7,01 ha)
Häggsjö-Musvaltjärnen, Musvaltjärnen sjö i Åre kommun,  (4,75 ha)
Häggsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (15,6 km²)
Häggsjön (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (1,15 km²)
Häggsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,94 km²)
Lill-Häggsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (31,8 ha)
Lill-Häggsjön, Medelpad, sjö i Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun,  (34,7 ha)
Häggsjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (47,9 ha)
Häggsjön (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (1,2 km²)
Stor-Häggsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (51 ha)
Lill-Häggsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,79 ha)
Stor-Häggsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (20,1 ha)
Häggsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (1,6 km²)

Se även
Häggesjön, sjö i Marks kommun,  (5,46 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn